José Ambrosio Brunetti y Gayoso de los Cobos (Pisa, Toscana, 6 de febrero de 1839 - San Sebastián, España, 5 de septiembre de 1928), XV duque de Arcos y grande de España, aristócrata y diplomático español que desempeñó los cargos de ministro plenipotenciario en Bolivia, Uruguay, Chile, México, Estados Unidos y Bélgica, y embajador en Italia y Rusia. Fue además un importante benefactor del museo del Prado, al que hizo un legado póstumo de diez cuadros, entre ellos Joven con sombrero de plumas, de Pieter Hermansz. Verelst.

Biografía

Orígenes familiares
Su padre fue el conde Lázaro Brunetti, originario de Massa y embajador austriaco en Madrid durante la mayor parte del reinado de Fernando VII, entre 1819 y 1834. En España, el conde Brunetti había contraído un ventajoso matrimonio con María Josefa Gayoso y Téllez-Girón, una de las «admiradísimas y celebradísimas hermanas Camarasa», hijas de los marqueses de Camarasa y nietas de la influyente duquesa de Osuna. Aunque el conde fue después destinado a la corte de Turín, su familia quedó instalada en Madrid. José fue el último de los cinco hijos del matrimonio, el único varón, y pronto quedó huérfano de padre, pues pocos meses después de su nacimiento, en diciembre de 1839, el conde falleció en Castelfranco, cerca de Florencia.

Su madre volvió a casarse en 1847 en con Fernando de Nieulant y Sanchez-Pleités, hijo de los condes de Nieulant, después marqués de Sotomayor, y entró al servicio de la Real Casa: nombrada dama de la Reina, estuvo a cargo de la malograda infanta Concepción y de su hermana la infanta Pilar. La marquesa de Sotomayor murió el 30 de junio de 1866, poco después de que lo hiciese su primogénita, Sofía. Más adelante, y por vía de su abolengo materno, José Brunetti pudo acceder al reparto de los numerosos títulos de su tío Mariano Osuna, muerto sin descendencia en 1882, y logró sucederle como duque de Arcos en 1892. Del mismo modo, sus hermanas Cristina -mujer del próspero político Fermín de Lasala- y Laura se convirtieron respectivamente en duquesas de Mandas y Monteagudo.

Carrera pública
Una vez licenciado en Derecho civil y canónico por la Universidad Central, ingresó en la carrera diplomática en 1862, siguiendo los pasos de su padre. En su juventud fue agregado de las legaciones españolas en Austria (1864), Italia (1866-1869) Suiza (1869-1876) y los Estados Unidos (1877-1882). En 1882 ascendió a ministro plenipotenciario y fue destinado a dirigir la legación española en Bolivia, a las que siguieron las de Uruguay (1890-1891), Chile (1891-1894) y México (1894-1897). En 1899, regresó a Washington, esta vez como ministro, y fue el primer representante español en Norteamérica una vez reanudadas las relaciones diplomáticas tras el Tratado de París, que puso fin a la Guerra hispano-estadounidense de 1898. Se le trasladó a Bélgica en 1902, destino que troncó en 1904 por Rusia, ya con el rango de embajador. Su último puesto fue el de embajador en Italia, que ocupó desde 1905 hasta su dimisión en 1907.

Vida privada
Cuando llegó a Washington como secretario de embajada, en 1877, José conoció a Virginia Woodbury Lowery, hija del acaudalado empresario Archibald H. Lowery y nieta por parte materna de Levi Woodbury, que fuera secretario del Tesoro, senador,  gobernador de Nuevo Hampshire y juez del Tribunal Supremo. Los señores Lowery se opusieron al noviazgo de su hija con el conde Brunetti, un joven diplomático sin fortuna, y aunque desaprobaban también a su principal rival, un oficial de marina que con el tiempo sería el famoso almirante George Dewey, lo preferían por ser americano. Virginia se comprometió en secreto con Brunetti, pero no quiso casarse con la oposición de su padre, y el joven tuvo que partir a sucesivos destinos en Latinoamérica. Casi dos décadas después, en 1895, cuando ya era duque de Arcos y ministro en México, el señor Lowery desistió de su veto, y los novios eternos pudieron casarse. La boda tuvo lugar en octubre de ese año en la residencia veraniega de los Lowery, en Nueva Londres, Connecticut.

A su muerte en 1928, el duque de Arcos hizo un legado de diez cuadros al museo del Prado, que incluía Joven con sombrero de plumas, de Pieter Hermansz. Verelst -entonces atribuido a Godfried Schalcken-, un retrato masculino que se creía Velázquez, hoy considerado obra de Carlo Ceresa, y un retrato de María Leszczyńska de Nattier. Como el duque estipuló que su esposa los conservase en usufructo hasta su muerte, la donación no se hizo efectiva hasta que la duquesa viuda de Arcos falleció en Roma el 13 de marzo de 1935. El legado fue entonces oficialmente aceptado por el gobierno de la Segunda República, y las obras ingresaron en las colecciones del Prado.

Títulos, honores y condecoraciones

Títulos nobiliarios
XV duque de Arcos, grande de España.
 conde Brunetti.
En 1834, su padre había sido elevado al rango de conde del Imperio austríaco por el emperador Francisco I. Conforme a las reglas nobiliarias de ese país, todos sus descendientes por línea de varón ostentaban dicha dignidad, de modo que José fue conde desde su nacimiento.

Tras la muerte sin hijos del duque de Osuna en 1882, sus parientes decidieron repartirse los muchos títulos acumulados en la casa de Osuna, a la que se habían unido las del Infantado, Benavente, Béjar y otras de las más relevantes de la nobleza española. Su sobrino José Brunetti se postuló como heredero del histórico ducado de Arcos, pero otros pretendientes se le adelantaron en solicitar formalmente la sucesión de la merced vacante ante el ministerio de Gracia y Justicia: el marqués del Castillo del Valle de Sidueña y el marqués de Alventos, descendientes de ramas menores de los Ponce de León, el linaje originario de la casa de Arcos. Alventos logró obtener Real Carta de Sucesión en el título en 1886, pero le fue inmediatamente suspendida por el pleito que desde 1884 seguía con Brunetti, y que se resolvió a favor de éste por sentencia de 11 de enero de 1892. Primó así su notorio mejor derecho como biznieto de la duquesa de Osuna -que era por sí misma, además de condesa de Benavente, XII duquesa de Arcos- frente a la remota vinculación genealógica de Alventos con los condes de Arcos medievales.

Por fin y después de ocho años de litigio, el 9 de junio de 1892, José Brunetti quedó oficialmente investido del título de duque de Arcos y de la grandeza de España aneja. Nunca reclamó, sin embargo, el resto de dignidades propias de la casa de Arcos: el marquesado de Zahara -que ostentaban tradicionalmente los primogénitos de los duques- y los condados de Casares y Bailén, de modo que estos títulos se dispersaron entre diversos descendientes de la duquesa de Osuna.

Distinciones y condecoraciones
  Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III (10 de junio de 1907).

  Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (20 de junio de 1898).

 Gran cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco (22 de diciembre de 1897).

 Gentilhombre de cámara con ejercicio (20 de enero de 1889).

Antepasados

Referencias

Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Diplomáticos de España del siglo XX
Duques de Arcos
Embajadores de España en Rusia
Embajadores de España en Italia
Nacidos en Pisa
Fallecidos en San Sebastián
Subsecretarios de Asuntos Exteriores